Carrismyces är ett släkte av svampar. Carrismyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Carrismyces